Altendorfer Bach ist der Name der Gewässer
 Altendorfer Bach (Ruhr), Essen, Nordrhein-Westfalen
 Altendorfer Bach (Swist), Meckenheim, Nordrhein-Westfalen